Фамилија Роблес има више значења:

 Фамилија Роблес, Естадо Веинтинуеве (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Роблес, Ехидо Сан Луис Потоси (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Роблес, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Роблес (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику